Malten ist der Familienname folgender Personen:

 Fee Malten (1911–2005), deutsche Schauspielerin
 Jan Malten (* 1935),  tschechoslowakischer Radrennfahrer
 Julius Malten (1860–1915), deutscher Opernsänger (Tenor) und Geiger
 Ludolf Malten (1879–1969), deutscher klassischer Philologe
 Nils Malten (* 1985), deutscher Schauspieler
 Therese Malten (1853–1930), deutsche Sängerin (Sopran)
 Malten (Erdöl), Anteil des Erdöls, der in einer 30-fachen Menge an Heptan löslich ist

Siehe auch:

 Malden